Isabella van Lotharingen (1397-1456), regentes van Nassau-Weilburg
 Isabella van Lotharingen (1400-1453), hertogin van Lotharingen